Малер може да се отнася за:

 Густав Малер, австрийски композитор, диригент и оперен режисьор
 Маргарет Шьоенбергер Малер